Josef und seine Brüder steht für die Biblische Figur des Josef (Sohn Jakobs) und dessen Brüder (Zwölf Stämme Israels), sie sind Inspiration verschiedener literarischer Werke:
 Joseph und seine Brüder, Roman von Thomas Mann

Filme:
 Joseph und seine Brüder (1957)
 Josef und seine Brüder (1922)

Siehe auch:
 Joseph and his Brethren
 Josef und alle seine Brüder
 Joseph (Oper)